Ходак —
 1. Той, хто йде, ходить пішки.
 2. Особа, яку обирають і посилають куди-небудь з певним дорученням, клопотанням; посланець.
 3.   ходаки, -ів,  — постоли.

 Ходак Віктор Григорович (1987—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни, загинув в «Іловайському котлі».
 Ходак Володимир Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іван Ходак (1914—1994) — словацький та чехословацький лікар та спортсмен.
 Ходак Ігор Миколайович (1958—2020) — доктор історії, професор кафедри українознавства ЛНМУ.
 Ходак Ігор Євгенович — український бізнесмен, меценат, благодійник.
 Ходак Костянтин Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ходак Костянтин Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Ходак — село у повіті Муреш у Румунії.
 Великий Ходак — село (хутір) Верховинського району Івано-Франківської області.
 Ходак (комуна) — комуна в повіті Муреш в Румунії.
 Ходак (футбольний клуб) — аматорський футбольний клуб з міста Черкаси.

Див. також 
 Ходаки

Примітки